Hungarian Ladies Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2018 z cyklu Hungarian Ladies Open rozgrywany w dniach 19–25 lutego 2018 roku w Budapeszcie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 na Węgrzech